| mål        = {{#expr:
 23 +
 24 +
 17 +
 35
}}
| målsnitt   = 
| publik     = {{#expr:
 147500 +
 83500 +
 73000 +
 206000
}}
| publiksnitt= 
| flest mål  =  Michelle Akers-Stahl (10 mål)
| bästspelare=  Carin Jennings
| bästmålvakt= 
| fairplay   = 
| medalj1    = 
| medalj1text=  (1:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 
| följande   = Sverige 1995
}}
Världsmästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades i Kina 16–30 november 1991. USA slog Norge med 2–1 i finalen, medan Sverige slog Tyskland med 4–0 i matchen om tredjepris. Observera att matcherna spelades 2×40 minuter istället för 2×45 minuter.

Spelorter 
Turneringen spelades i provinsen Guangdong. Tre av de totalt sex arenorna låg i provinshuvudstaden Guangzhou, medan de övriga låg i Foshan, Jiangmen samt Zhongshan.

Kvalificerade lag 

Tolv lag deltog, vilka fördelade sig genom fem från Europa, tre från Asien och ett från Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien vardera.

Domare 

Caf
 Fethi Boucetta
 Omer Yengo
AFC
 Dai Yuguang
 Haiseng Li
 Jun Lu
 Raja Shrestha Gyanu
 Xuezhi Wang
 Yu Jingyin
 Zuo Xiudi

Concacaf
 Maria Herrera Garcia
 Rafael Rodriguez Medina
Conmebol
 Claudia Vasconcelos
 John Jairo Toro
 Salvador Imperatore

OFC
 Linda May Black
Uefa
 Gertrud Regus
 Ingrid Jonsson
 James McCluskey
 Nikakis Vassilios
 Vadim Zhuk

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Slutställning 

Matcher avgjorda efter förlängning räkans som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Skytteliga 

10 mål
 Michelle Akers-Stahl
7 mål
 Heidi Mohr
6 mål
 Linda Medalen
 Carin Jennings
5 mål
 Lena Videkull
4 mål
 Liu Ailing
 Pia Sundhage
 April Heinrichs
 Carolina Morace
3 mål
 Bettina Wiegmann
 Tina Svensson
 Anneli Andelen
2 mål
 Marianne Jensen
 Susan MacKensie
 Agnete Carlsen
 Helen Nilsson
 Mia Hamm
1 mål
 Elane Rego dos Santos
 Ma Li
 Sun Qingmei
 Sun Wen
 Wei Haiying
 Wu Weiying
 Zhou Yang
 Lin Mei-chun
 Chou Tai-ying
 Gudrun Gottschlich
 Silvia Neid
 Britta Unsleber
 Feriana Ferraguzzi
 Rita Guarino
 Adele Marsiletti
 Raffaella Salmaso
 Susanne Hedberg
 Ingrid Johansson
 Malin Lundgren
 Lisbet Kolding
 Hanne Nissen
 Annette Thychosen
 Kim Barbara Nye
 Birthe Hegstad
 Hege Riise
 Joy Biefeld
 Julie Foudy
 Wendy Gebauer
Självmål
 Julia Campbell (mot Norge)
 Sayuri Yamaguchi (mot Sverige)

Utmärkelser

Referenser

Noter

Webbkällor 
 Världsmästerskapet på Fifas hemsida

Externa länkar 
 

1991 i Kina
Internationella fotbollstävlingar i Kina
Fotbollsåret 1991
Sportevenemang i Kina
1991